Birmingham & District League 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der skulle spille en dobbeltturnering alle-mod-alle. Imidlertid blev alle kampene ikke spillet, og der blev derfor ikke kåret nogen mester. Turneringen førtes dog suverænt af Kidderminster Olympic FC foran Kidderminster Harriers FC, og efter sæsonen fusionerede de to klubber under navnet Kidderminster FC og skiftede til Midland Counties League.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890